Троллейбусное движение в Миассе открыто 1 ноября 1984 (регулярное движение началось — 1 февраля 1985). Протяжённость троллейбусных линий — 22 км. Троллейбус связывает центральную часть города с северной — Машгородком. С 1989 по 2001 гг. (12 лет) проезд в троллейбусе, как и в остальном городском общественном транспорте Миасса был бесплатным, что вызвало хроническое недофинансирование и закрытие ряда маршрутов. Стоимость проезда с 5 января 2013 года — 15 рублей, оплату принимают кондукторы, помимо наличных возможна оплата бесконтактной банковской картой. Движение осуществляется с 6:00 до 00:20. Существуют планы по развитию сети в посёлок Динамо и до церкви в Старой части города с постройкой дополнительного депо. В 2018 году проводятся испытания троллейбуса с автономным ходом, запас хода на аккумуляторах — 25 км, что позволит продлить троллейбусные маршруты в Тургояк, Северные Печи или Старый город без обустройства новой контактной сети. В 2020 году закуплено 2 новых низкопольных троллейбуса ВМЗ-5298.01 «Авангард» и получены 10 троллейбусов из Москвы не старше 2012 года выпуска.

Маршруты 
По состоянию на 1 сентября 2015 года у парка числится 4 постоянно работающих маршрута и 3 закрытых:

Подвижной состав 
 ВМЗ-5298.00 (ВМЗ-375) 12 ед.
 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 8 ед.
 ЗиУ-682 всех Модификаций 14 ед.
 БТЗ-5276-04 2 ед.
 БТЗ-5201 1 ед.
 ВМЗ-52981 2 ед.
 ВМЗ-5298.01 «Авангард» 6 ед.
 БКМ 321 1 ед.
 СВАРЗ-6237 1 ед.

Примечания

Ссылки 
 

Троллейбусные системы России
Транспорт Миасса